Primera División 1981/1982 był 51 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 19 września, a zakończył 25 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1981/1982:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

1 jako obrońca trofeum

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Real Sociedad zdobył swój 2. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
1982 w Hiszpanii